Михаи́л Па́влович Алексе́ев (; , Киев — 19 сентября 1981, Ленинград) — советский литературовед-компаративист, ученый-энциклопедист, специалист в области зарубежных литератур (английской, французской, немецкой, испанской), автор работ, посвящённых международным литературным связям отечественной словесности, доктор филологических наук (1937), академик АН СССР (1958; член-корреспондент с 1946). Пушкинист. Член Союза писателей СССР (1941).

Биография 
Михаил Алексеев в 1907—1914 годах учился в частной гимназии В. П. Науменко и одновременно — в Киевской музыкально-драматической школе М. К. Лесневич-Носовой (по классам фортепиано и композиции). Завершив обучение в гимназии, в 1914 году поступил на славяно-русское отделение историко-филологического факультета Киевского университета. Окончил университет в 1918 году.

В 1919—1920 годах преподавал в Киевском университете. С 1920 по 1924 год состоял профессорским стипендиатом при историко-филологическом факультете Одесского университета. В 1924—1927 годах работал в Одесской государственной публичной библиотеке, сначала консультантом-библиографом, затем — заведующим библиографическим отделом.

В 1927 году получил приглашение в Иркутский государственный университет, где стал доцентом кафедры всеобщей литературы. В 1928 году был избран профессором и заведующим кафедрой.

В Ленинграде с 1933 года. В 1933—1960 и 1969 годах — профессор кафедры всеобщей литературы (до 1948 года — кафедра западноевропейских литератур) филологического факультета ЛГУ (в 1942—1945 и 1951—1960 годах заведовал кафедрой), в 1945—1947 и 1950—1953 годах — декан филологического факультета, в 1947—1949 годах — директор научно-исследовательского Филологического института при ЛГУ. В 1934—1942 годах — профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена (с 1938 года — заведующий кафедрой всеобщей литературы). В 1942—1944 годах — профессор и заведующий кафедрой всеобщей литературы историко-филологического факультета Саратовского университета.

С 1934 года — старший научный сотрудник Пушкинского Дома (ИРЛИ АН СССР); в 1950—1963 годах — заместитель директора по научной работе; в 1955—1957 годах — заведующий сектором пушкиноведения; в 1956—1981 годах — руководитель сектора взаимосвязей русской и зарубежной литератур. С 1959 года — председатель Пушкинской комиссии при Отделении литературы и языка АН СССР. C 1956 года — член Бюро, с 1959 года — заместитель председателя, с 1970 года — председатель Советского комитета славистов при АН СССР. Председатель (1958) и вице-президент (1970) Международного комитета славистов. Доктор honoris causa Ростокского (1959), Оксфордского (1963), Парижского (1964), Бордоского (1964), Будапештского (1967) университетов, университета имени Адама Мицкевича в Познани (1973). В 1971 году избран иностранным членом Сербской академии наук и искусств. В 1974 году избран почётным членом Американской Ассоциации современных языков (Modern Language Associanion of America).

Член-корреспондент Британской академии (1972).

Похоронен на кладбище в Комарове. Надгробие (архитектор — В. В. Хазанов) установлено в 1984 году.

Награды 
 орден Ленина (1975)
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945)
 орден «Знак Почёта» (1957)
 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1946)
 медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)
 Премия Президиума АН СССР за работу «Славянские источники „Утопии“ Томаса Мора» (1955)
 Премия  имени В. Г. Белинского АН СССР за книгу «Пушкин. Сравнительно-исторические исследования» (1973)

Память 
На Доме академиков в Санкт-Петербурге, расположенном по адресу: 7-я линия Васильевского острова, 2/1, лит. А, в 1986 году была установлена мемориальная доска (архитектор Ю. И. Акимов) с текстом: «Здесь с 1966 по 1981 год жил и работал советский ученый-филолог, академик Михаил Павлович Алексеев».

Основные работы 
Книги
 И. С. Тургенев и музыка. — Киев: Общество исследования искусства, 1918. — 22с.
 Ранний друг Ф. М. Достоевского. — Одесса: Всеукраинское государственное издательство, MCMXXI. — 26 с.
 Сибирь в романе Дефо / Издание Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского Географического общества. — Иркутск: Тип. изд. «Власть Труда», 1928. — 24 с.
 Этюды о Марлинском. — Иркутск: Изд. Иркутского унив., 1928. — 64 с.
 Проблема художественного перевода. — Иркутск, Изд. Иркутского унив., 1931. — 30 с.
 Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и писателей: XIII—XVII вв. Ч. 1—2. — Иркутск, 1934—1936. (2-е изд.: Иркутск, 1941; 3-е изд.: Новосибирск: Наука, 2006).
 Сибирь в известиях западно-европейских путешественников и писателей: Введение, тексты и комментарий: XIII—XVII в.в. — 2-е изд. — Иркутск: ОГИЗ, Иркутск. обл. изд-во, 1941. — LXII, 609, [3] с., 4 л.
 Славянские источники «Утопии» Томаса Мора. — М.: Изд-во АН СССР, 1955. — 118, [1] с.
 Явления гуманизма в литературе и публицистике Древней Руси (XVI—XVII вв.). — М.: АН СССР, 1958. — 38 с.
 Из истории английской литературы. Этюды, очерки, исследования. — М.; Л., Гослитиздат, 1960. — 497, [2] с.
 Очерки истории испано-русских литературных отношений XVI—XIX вв. / Михаил Павлович Алексеев; Ленинградский ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. — Ленинград: Изд-во Ленинградский ун-та, 1964. — 216 с.
 Стихотворение Пушкина «Я памятник себе воздвиг…». Проблемы его изучения. — Л .: «Наука», 1967. — 272 с.
 Словари иностранных языков в русском азбуковнике XVII века: Исследование, тексты и коммент. / АН СССР. Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). — Ленинград: Наука. [Ленингр. отд-ние], 1968. — 154, [2] с.
 Пушкин: Сравнительно-исторические исследования. — Л.: Наука, 1972. — 468 с.; (2-е изд.: Л.: Наука, 1984. — 478 с.).
 Русско-английские литературные связи: (XVIII в. — первая половина XIX в.). — М., 1982. — 863 с. (Литературное наследство; Т. 91)
 Сравнительное литературоведение / Отв. ред. Г. В. Степанов. — Л.: Наука, 1983. — 448 с. — (Серия «М. П. Алексеев. Избранные труды»).
 Литература средневековой Англии и Шотландии / [Вступ. ст. Ю. Д. Левина]. — М.: Высшая школа, 1984. — 352 с.
 Русская литература и романский мир / Отв. ред. Ю, Б. Виппер, П. Р. Заборов. — Л.: Наука, 1985. — 544 с. — (Серия «М. П. Алексеев. Избранные труды»).
 Пушкин и мировая литература / Отв. ред. Г. П. Макогоненко, С. А. Фомичёв. — Л.: Наука, 1987. — 616 с. — (Серия «М. П. Алексеев. Избранные труды»).
 Русская литература и её мировое значение / Отв. ред. В. Н. Баскаков, Н. С. Никитина. — Л.: Наука,1989. — 414 с. — (Серия «М. П. Алексеев. Избранные труды»).
 Английская литература. Очерки и исследования / Отв. ред. Н. Я. Дьяконова, Ю. Д. Левин. — Л.: Наука, 1991. 464 с. — (Серия «М. П. Алексеев. Избранные труды»).
 Вильям Рольстон — пропагандист русской литературы и фольклора. — СПб., 1994 (в соавт. с Ю. Д. Левиным).
 Русская тема в европейской литературе: Сб. статей и материалов. — СПб.: Нестор-История, 2019. — 528 с. — Тираж 300 экз. — ISBN 978-5-4469-1567-5.

Статьи
 «Гавриилиада» Пушкина. (По поводу издания В. Брюсова) // Родная земля. — 1919, ноябрь. — № 2. — С. 1—11.
 О драматических опытах Достоевского // Творчество Достоевского: 1821—1881—1921: Сб. ст. и материалов / Под ред. Л. П. Гроссмана. — Одесса, 1921. — С. 41—62.
 Огюст Барбье // Ямбы и поэмы / Огюст Барбье. — Одесса, 1922. — С. III—XL.
 Сибирь в романе Даниэля Дефо // Сибирский литературно-краеведческий сборник. — Иркутск, 1928. — Вып. 1. — С. 51—72.
 «Русский язык» у немецкого поэта XIV века [Освальда фон Волькенштейна] // Сборник статей к сорокалетию учёной деятельности академика А. С. Орлова. — Л.: Изд-во АН СССР, 1934. — С. 557—572.
 Борис Годунов и Дмитрий Самозванец в западноевропейской драме // «Борис Годунов» А. С. Пушкина: Сб. ст. — Л., 1936. — С. 81—124.
 Виктор Гюго и его русские знакомства // «Литературное наследство», т. 31—32, 1937;
 Этюды из истории испано-русских литературных отношений // Культура Испании. — М., 1940.
 Англия и англичане в памятниках московской письменности XVI-XVII вв. // Учёные записки Ленинградского гос. университета.  Серия исторических наук. Вып. 15. — Л. Изд-во ЛГУ, 1947. — С. 43—100.
 Дидро о русской литературе // Русская литература на Западе: Ст. и материалы / Под ред. М. П. Алексеева. — М.; Л., 1948. — С. 19—57.
 И. С. Тургенев —пропагандист русской литературы на Западе // Труды отдела новой русской литературы АН СССР. Т. 1. — М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948. — С. 39—81.
 Мировое значение Гоголя // Гоголь в школе. — М., 1954;
 Мировое значение «Записок охотника» // «Записки охотника» И. С. Тургенева (1852—1952): Сборник статей и материалов. — Орёл, 1955;
 Белинский и славянский литератор Я. П. Иордан (К вопросу об известности Белинского на Западе и у славян в 40-е годы XIX в.) // «Литературное наследство», т. 56, 1950;
 Пушкин и наука его времени // Пушкин. Исследования и материалы. Т. 1. — М. — Л., 1956;
 Вильям Хогарт и его «Анализ красоты» // Хогарт В. Анализ красоты. — Л. — М., 1958.
 К истории написания имени «Шекспира» в России // Проблемы современной филологии: Сб. ст. к семидесятилетию акад. В. В. Виноградова / АН СССР, Отд-ние лит. и яз. — М., 1965. — С. 304—313.
 «Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти ак. В. В. Виноградова. — Л.: Наука, 1971. — С. 153—167.

Примечания

Литература 
 Берков П. Н. Член-корр. АН СССР М. П. Алексеев // «Известия АН СССР. Отделение литературы и языка», 1956, т. 15, вып. 5.
 Берков П. Н. М. П. Алексеев — историк и теоретик литературы // Русско-европейские литературные связи: Сборник статей к 70-летию со дня рождения академика М. П. Алексеева. — М.; Л.: Наука, 1966. — С. 3—11.
 
 Булатов А. Странная история старинных карт России в советские годы // Антиквариат, предметы искусства и коллекционирования. — 2012. — № 6 (97), июнь. — С. 38—52.
 В. В. М. П. Алексеев как исследователь Пушкина // Пушкин: исследования и материалы. — Л.: Наука, 1983. — С. 323—327.
 Россия. Запад. Восток: Встречные течения [Сб. ст.]: К 100-летию со дня рождения акад. М. П. Алексеева. — СПб., 1996.
 Гиленсон Б. А. Академик Михаил Павлович Алексеев: (К 85-летию со дня рождения) // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. 1981. Т. 40, вып. 3. — С. 284—287.
 .
 Дьяконова Н. Я., Левин Ю. Д. Творческий труд учёного: (К 75-летию академика Михаила Павловича Алексеева) // Русская литература. — 1971. — № 2. — С. 213—218.
 
 К XXX-летию научно-литературной деятельности профессора Ленинградского гос. ордена Ленина университета М. П. Алексеева. Л., 1946.
 Левин Ю. Д. Михаил Павлович Алексеев // Материалы к биобиблиографии учёных СССР. Сер. литературы и языка. Вып. 9. — М.: Наука, 1972. — С. 10—29. (Текст (в сокращении): Михаил Павлович Алексеев).
 Михаил Павлович Алексеев. Список научных печатных трудов. —Л., 1956.
 Смирнов А. А., Реизов Б. Г. Профессор М. П. Алексеев // «Вестник Ленинградского университета». — 1946. — № 3.
 Сравнительное изучение литератур. Сборник статей к 80-летию академика М. П. Алексеева. — Л., 1976.

Ссылки 
 Информация о Доме академиков на историко-культурном интернет-портале «Энциклопедия Санкт-Петербурга».
 Книга «Дом академиков. История и судьбы» на сайте «Право и Интернет».
 
 
 Статья на сайте ИРЛИ РАН
 Статья на сайте серии «Литературные памятники»
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Страница в базе данных ФЭБ
 Страница в электронном архиве О. М. Фрейденберг
 Захаров Н. В., Луков Вл. А. Алексеев Михаил Павлович в электронной энциклопедии «Мир Шекспира»
 Ромодановская Е. К. Алексеев Михаил Павлович // «Библиотека сибирского краеведения»
 Творогов О. В. Алексеев Михаил Павлович // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»
 «Дневной месяц» у Тютчева и Лонгфелло

Историки литературы СССР
Компаративисты
Пушкинисты
Тютчеведы
Деканы филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Члены-корреспонденты Британской академии
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Почётные доктора Ростокского университета
Почётные доктора Оксфордского университета
Почётные доктора Парижского университета
Почётные доктора Будапештского университета
Лауреаты премии имени В. Г. Белинского
Члены Союза писателей СССР
Похороненные на Комаровском кладбище
Почётные доктора университетов Польши